Schuëcker ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Schuëcker (1860–1911), österreichischer Harfenist und Komponist
 Heinrich Schuëcker (1867–1913), österreichischer Harfenist (Bruder von Edmund)
 Joseph E. Schuëcker (1886–1938), österreichischer Harfenist (Sohn von Edmund)

Siehe auch:
 Schücker